Veraguth ist der Familienname folgender Personen:

 Gérold Veraguth (1914–1997), Schweizer Maler, Zeichner und Lithograf
Noah Veraguth (* 1987), Schweizer Musiker
 Otto Veraguth (1870–1944), Schweizer Neurologe